Il conte Ugolino della Gherardesca (Pisa, circa 1220 – marzo 1289), aristocratico toscano, uomo politico guelfo e comandante navale del XIII secolo, celebre personaggio del canto XXXIII dellInferno della Divina Commedia di Dante Alighieri.

Il conte Ugolino, film diretto da Giuseppe De Liguoro (1908)
Il conte Ugolino, film diretto da Riccardo Freda (1949)